Hrbošnjak je ime več otočkov v Jadranskem morju.

 Hrbošnjak, otoček pri otoku Murter
 Hrbošnjak, otoček pri otoku Žirje